Европейско първенство по волейбол за мъже 1950 е второто издание на събитието. Организирано е от Европейската конфедерация по волейбол и се провежда от 14 до 22 октомври 1950 г. в София, България.

Участници

Регламент 
Всички отбори заемат една-единствена група, в която се играе по системата всеки срещу всеки. Шампион е съставът, завършил на първо място. За победа се присъждат 2 точки, а за загуба – 1.

Резултати 

|}

|}

Класиране

Крайно класиране

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол